David Miller kan syfta på:

 David Miller (travkusk), amerikansk travkusk
 David Miller (regissör), amerikansk filmregissör
 David Miller (statsvetare), brittisk statsvetare och samhällsfilosof
 David Miller (sångare), amerikansk tenor
 David Miller (ishockeyspelare), kanadensisk ishockeyspelare